Чемпионат Европы по фигурному катанию 1982 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило со 2 по 7 февраля 1982 года в Лионе, Франция. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель ФРГ Норберт Шрамм. У женщин победила представительница Австрии Клаудия Кристофич-Биндер. Среди пар победу одержали представители ГДР Сабине Бэсс и Тассило Тирбах, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Лионе
1982 год в фигурном катании
Европа
Спорт во Франции в 1982 году
Февраль 1982 года
Чемпионаты Европы в 1982 году
Чемпионаты Европы во Франции